Romániai települések
 Scoarța (Fehér megye)
 Scoarța (Gorj megye)